Daniel Berg Hestad (1975), Noors voetballer
 Eirik Hestad (1995), Noors voetballer
 Harry Hestad (1944), Noors voetballer
 Ragni Hestad (1968), Noors volleyballer
 Hestad (Sunnfjord), Noorse plaats